Миколай Гербурт — син Миклаша, з братом Яном — власники села Прилбичі
 Миколай Гербурт — син Марціна, львівський хорунжий, галицький підкоморій
 Миколай Гербурт з Дідилова (?—1602) — руський та подільський воєвода, староста львівський, скальський, тлумацький
 Миколай Гербурт з Дідилова (?—1610) — тлумацький староста 
 Миколай Гербурт (?—1593) — галицький та перемиський каштелян, львівський староста
 Миколай Гербурт «Одновський» (перед 1482—1555) — воєвода краківський, сандомирський, львівський староста
 Миколай Гербурт (?—1639)  — кам'янецький каштелян

Миколай